Первый международный конкурс пианистов на исторических инструментах им. Шопена был организован Институтом им. Фредерика Шопена  и проходил с 2 по 14 сентября 2018 г. в Варшаве. Для участия в конкурсе были приглашены 30 пианистов из 9 стран. Выиграл конкурс Томаш Риттер из Польши.

Инструменты 
Главная идея конкурса – исполнение произведений Шопена на инструментах, для которых они были написаны. Пианисты могли выбрать рояль, с которым они будут выступать на конкурсе, из следующих инструментов: трех восстановленных оригиналов – Эрар 1837 г., Плейель 1842 г., Бродвуд 1847-1848 г., и двух современных копий – копии рояля Буххольца 1826 г. от Пола Маналти и копии рояля Графа 1819 г. также от Макналти. В отличие от Международного конкурса пианистов им. Шопена, здесь пианисты исполняли отдельные произведения на разных инструментах.

Примечания

Ссылки 

 Официальный вебсайт конкурса 
 Статья о конкурсе. Rhinegold (на англ.) 
 Видео с выступлениями участников конкурса 

Музыкальные премии 2018 года